Ви́ктор Ива́нович Степа́нов:

 Степанов, Виктор Иванович (1924—1988) — советский минералог, коллекционер.
 Степанов, Виктор Иванович (род. 1956) — ректор Алтайского экономико-юридического института.